
В 2021 году сборная России приняла участие в чемпионате Европы 2020, который был перенесён из-за пандемии коронавирусной инфекции, и в отборочном турнире чемпионата мира 2022.

Матчи

Отборочная стадия XXII чемпионата мира. Матч группы H 

Таблица после тура

Отборочная стадия XXII чемпионата мира. Матч группы H 

Таблица после тура

Отборочная стадия XXII чемпионата мира. Матч группы H 

Таблица после тура

Товарищеский матч

Товарищеский матч

XVI чемпионат Европы. Матч группы B 

Таблица после тура

XVI чемпионат Европы. Матч группы B 

Таблица после тура

XVI чемпионат Европы. Матч группы B 

Таблица после тура

Отборочная стадия XXII чемпионата мира. Матч группы H 

Таблица после тура

Отборочная стадия XXII чемпионата мира. Матч группы H 

Таблица после тура

Отборочная стадия XXII чемпионата мира. Матч группы H 

Таблица после тура

Отборочная стадия XXII чемпионата мира. Матч группы H 

Таблица после тура

Отборочная стадия XXII чемпионата мира. Матч группы H 

Таблица после тура

Отборочная стадия XXII чемпионата мира. Матч группы H 

Таблица после тура

Отборочная стадия XXII чемпионата мира. Матч группы H 

Таблица после тура

Примечания 

2021